En Pologne, Rojków peut désigner :

 Rojków, village de la voïvodie de Mazovie,
 Rojków, village de la voïvodie de Łódź.